Bany en el sentit de banyar-se, acció practicada en totes les civilitzacions des de molt antic

 Banys públics, edifici públic, utilitzat per banyar-se la gent, en certes civilitzacions i des de molt antic 
 Cambra de bany, habitacle en una llar.

 Bany Maria, escalfament d'un material en aigua usat en la cuina i en el laboratori 
 Bany de formigues, comportament de les aus que es refreguen el cos contra certs insectes.
 Bany d'ortiga, tortura aplicada en els pobles indígenes sud-americans.
 Bany refrigerant, barreja usada en el laboratori quan es necessiten temperatures baixes.
 Bany sec ecològic, un sistema de sanejament.
 Bany turc, bany àrab, modalitat de bany de vapor 
 Bany herbal ús d'aigua i plantes medicinals per millorar la salut

Ciències 
 Bany tèrmic, un sistema en termodinàmica 
 Bany d'atur, bany químic sobre pel·lícula o material sensible.
 Bany refrigerant, barreja usada en un laboratori quan es necessiten temperatures baixes

Varis 
 Bany d'or, mètode per a dipositar una capa d'or sobre un altre metall 
 Bany de bosc, al Japó, submergir-se en una atmosfera de bosc